Talheim ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Talheim (Landkreis Heilbronn), Gemeinde im Landkreis Heilbronn
 Talheim (Landkreis Tuttlingen), Gemeinde im Landkreis Tuttlingen
 Talheim (Horb), Stadtteil von Horb am Neckar im Landkreis Freudenstadt
 Talheim (Mössingen), Stadtteil von Mössingen im Landkreis Tübingen
 Stadtteil von Tengen im Landkreis Konstanz
 Talheim (Vellberg), Stadtteil von Vellberg im Landkreis Schwäbisch Hall
 Talheim (Lauterach), Ortsteil von Lauterach im Alb-Donau-Kreis

sowie:
 Talheim, bis 1904 Polnisch Dombrowken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka Polska, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Talheim, bis 1938 Löschney, auch: Leschney, Kreis Glatz, Schlesien, seit 1945: Leśna (Lewin Kłodzki), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen 
 Massaker von Talheim in Talheim (Landkreis Heilbronn) im jungsteinzeitlichen, (linearbandkeramischen) kamen um 5100 v. Chr. Menschen gewaltsam zu Tode.

Familienname:
 Hans von Talheim († 1534), württembergischer Adliger und Soldat

Siehe auch:
 Talheim (Adelsgeschlecht)
 Thalheim
 T(h)alheimer Treffen
 Dalheim
 Dahlheim (Begriffsklärung)